Pak Csongcshol (1961), észak-koreai cselgáncsozó
 Pak Csongcshol (박종철, 1965), dél-koreai politikai aktivista
 Pak Csongcshol (박정철, 1976), dél-koreai színművész
 Pak Csongcshol (박정철, 1987), észak-koreai ökölvívó